KFC Vrasene is een Belgische voetbalclub uit Vrasene in Beveren. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3623 en heeft geel-zwart-wit als clubkleuren. De club speelt zijn thuiswedstrijden in het stadion "Braderick".

Geschiedenis
De club ontstond door een fusie tussen KFC Herleving Vrasene Vrasene en Klein Laar Vrasene in 1997. In het seizoen 2001/02 speelde men kampioen in 3e Provinciale F Oost-Vlaanderen. Vrasene werkte zich op en met een titel in Tweede Provinciale promoveerde het in 2006 naar de hoogste provinciale afdeling. Na seizoen 2008/09 won Vrasene de provinciale eindronde en promoveerde zo voor de eerste keer in zijn bestaan naar de nationale Vierde Klasse. Vrasene eindigde dat seizoen 2009/10 echter als de allerlaatste van zijn reeks, en zakte meteen terug naar de provinciale reeksen. In seizoen 2010/11 eindigde Vrasene in eerste provinciale als 12e, maar door de vele Oost-Vlaamse zakkers in 4e Klasse degradeerde Vrasene opnieuw. Sinds seizoen 2011/12 treedt KFC Vrasene terug aan in 2e provinciale C.

Overzicht

Externe links
 http://www.kfc-vrasene.be

voetbalclub in Beveren
Vrasene